

Geografia

Austria 
 Baden – powiat w kraju związkowym Dolna Austria
 Baden – miasto w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Baden

Francja 
 Baden – miejscowość

Niemcy 
 Baden – dawna nazwa miasta Baden-Baden
 Baden – niemiecka nazwa krainy historycznej Badenia
 Baden – były powiat

Stany Zjednoczone 
 Baden – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Prince George’s
 Baden – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Beaver
 Baden (ang. Baden Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ward

Szwajcaria 
 Baden – okręg w kantonie Argowia
 Baden – miasto w kantonie Argowia, w okręgu Baden
 Baden – stacja kolejowa w Baden

Okręty 
 SMS „Baden” – fregata pancerna typu Sachsen z końca XIX wieku
 SMS „Baden” – pancernik typu Bayern z okresu I wojny światowej

Osoby 
 Maximilian von Baden – polityk niemiecki

Zobacz też 
 Baden-Baden
 Baden-Durlach
 Baden-Württemberg
 Badenia
 Bezirk Baden
 Württemberg-Baden